A 4ª edição da Vuelta decorreu entre 30 de Junho a 19 de Julho de 1942, A corrida foi composta por 17 etapas, num total de mais de 3688 km, com uma média de 27,505 km/h. A corrida começou e terminou em Madrid.

Etapas

Classificações 

1942
1942 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1942